Estêvão da Gama kan syfta på:

Estêvão da Gama (född 1430) – far till Vasco da Gama
Estêvão da Gama (född 1505) – son till Vasco da Gama
Estêvão da Gama (född 1470) – kusin till Vasco da Gama